Потаська сільська рада — Черкаська область, Маньківський район
 Потаська сільська рада — Черкаська область, Тальнівський район